LPN steht für:
 Lao People's Navy, siehe Laotische Marine
 Low Power Network, siehe Low Power Wide Area Network
 Lars Petter Nordhaug, norwegischer Radrennfahrer
 Liga para a Proteção da Natureza, portugiesische Umweltschutzorganisation

LP&N steht für:
 Longview, Portland and Northern Railway, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft

Abkürzung